Коминте́рновский райо́н — название административных районов в ряде городов Российской Федерации и Украины, названных в честь Коминтерна.

 Коминтерновский район Воронежа
 Коминтерновский — до 2016 года название Слободского района города Харькова
 Коминтерновский — до 2016 года название Лиманского района Одесской области